O Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu de 2003 foi realizado no ginásio do Tijuca Tênis Clube, Rio de Janeiro, Brasil.

Resultado por academia

Resultados individuais

Faixa preta masculino

Faixa marrom/preta feminino

Ligações externas 
Site Oficial da IBJJF

Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu